Bloom je priimek več znanih oseb:

 Benjamin Bloom (1913—1999), ameriški psiholog
 Brian Bloom (*1970), ameriški igralec 
 Claire Bloom (*1931), angleška igralka
 Doris Bloom (*1954), južnoafriško-danska kiparka in slikarka
 Harold Bloom (1930—2019), ameriški literarni kritik
 Orlando Bloom (*1977), britanski filmski igralec
 Ursula Bloom (1892—1984), angleška pisateljica